Кан Юний Нигер () — римский политический деятель первой половины II века.

Его отец носил такое же имя и был легатом пропретором Верхней Германии между 116 и 118 годом. В 138 году Нигер занимал должность ординарного консула вместе с Гаем Помпонием Камерином. Больше о нём ничего неизвестно.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 6. c. 68.